Archambault steht für:

 Archambault (Name), männlicher Vorname, Namensträger siehe dort
 Bourg-Archambault, französische Gemeinde im Département Vienne
 Archambault Ridge, Bergkamm im ostantarktischen Viktorialand